GPU steht als Abkürzung für:
 Gambia Press Union, Gewerkschaft für Medienschaffende im westafrikanischen Staat Gambia
 Gossudarstwennoje polititscheskoje uprawlenije, Geheimpolizei der Sowjetunion (1922–1934)
 GPU (Film), antisowjetischer NS-Film aus dem Jahr 1942

GPU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Pucki in der Woiwodschaft Pommern

GPU steht als Abkürzung in der Technik für:
 Gas Protection Unit, Schutzsystem von Geldautomaten vor Gaseinleitung und Sprengung
 Global Processing Unit, Clustersoftware
 , Grafikprozessor
 , in der Luftfahrt benutztes Bodenstromaggregat für die Versorgung von Flugzeugen ohne ein Hilfstriebwerk ()

gpu steht als Abkürzung für:
 Geopotential Unit, Einheit für Geopotentielle Koten (Schwerepotentialdifferenzen), siehe Höhe (Geodäsie)

Siehe auch:

GPU